Becks Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Becks Grove (Indiana)
 Becks Grove (New York)